Lasca, ein der Dame ähnliches Brettspiel, siehe Laska (Spiel)

Lasca ist der Familienname von
 Francesco Lasca (* 1988), italienischer Straßenradrennfahrer

Lasca ist der Name von
 Lasca (Alabama), ein Ort im Marengo County, Alabama

Siehe auch:
 Laska